Список катинонов. К катинонам, подклассу амфетаминов и , относится вещество катинон — (S)-2-амино-1-фенил-1-пропанон — и его производные, в которых один или несколько атомов водорода замещены следующими структурами:
 R1 = любая комбинация одного или нескольких алкильных, алкокси, алкилендиокси, галогеналкильных или галогенидных заместителей.
 R2 = любая алкильная группа.
 R3, R4 = любая алкильная группа или включение в циклическую структуру.

Список включает вещества, о синтезе которых сообщалось.

Список

Примечания 

Информационные списки по алфавиту
Списки химических соединений
Списки:Наркотики